Magyar György (1844–1923) kertész
 Magyar György (1939) Szent-Györgyi Albert-díjas főiskolai tanár, labdarúgóedző (Nyíregyháza, Dorog, Tatabánya)
 Magyar György (1948–2006) labdarúgó (Szegedi EOL)
 Magyar György (1949) ügyvéd
 Magyar György (1979) labdarúgó (Makó FC, Szeged 2011)

Jegyzetek